El nombre de Antonio Valladares puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Valladares de Sotomayor (1737-1820). Poeta, periodista y autor dramático español.
 Antonio Valladares Trujillo. Militar mexicano que luchó en la Revolución mexicana.